Die Liste der Austragungsorte im Radball-Weltcup verzeichnet alle Orte, in denen seit der erstmaligen Austragung im Jahr 2002 bis zum Ende der Saison 2012 Radball Weltcup-Turniere im stattfanden.
Weltcup-Finale werden wie normale Weltcup-Turniere gezählt.

Orte

Erläuterung 
Nr.: Laufende Nummer
Ort: Der Ort, in dem ein Weltcup stattfand
Land: Das Land, in dem der Ort liegt
Von: Weltcupsaison, in der zum ersten Mal ein Weltcup im Ort stattfand
Bis: Weltcupsaison, in der zum bisher letzten Mal ein Weltcup im Ort stattfand
Gesamt: Anzahl der Weltcups, die insgesamt in dem Ort stattfanden

Nationen

Anmerkungen

Weblinks 
Alle Resultate auf www.radball.at
Resultate 2006 - 2011 auf www.cycleballer.com
uci.org - Indoor Cycling (englisch)

Hallenradsport
Radball, Weltcup